Научно-производственное предприятие «Хартрон» — украинский холдинг (предприятия расположены в Харькове и Запорожье) по разработке, производству и эксплуатации автоматических систем управления ракетно-космической техники.
Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

История 

Предприятие было основано в Харькове в 1959 году как ОКБ-692 (в последующем — КБ электроприборостроения, или п/я-67, научно-производственное объединение «Электроприбор») по разработке, производству и эксплуатации автоматических систем управления ракетно-космическими комплексами. Особое конструкторское бюро (ОКБ-692, а/я 67) по системам управления межконтинентальных ракет, размещалось тогда на Змиевском шоссе (теперь — проспект Гагарина).

В СССР предприятие входило в тройку ведущих фирм, создававших системы управления для ракетно-космической техники (в том числе для межконтинентальных баллистических ракет Р-36М и УР-100Н).

Ракеты-носители с системами управления разработки «Хартрона» («Циклон», «Энергия» и др.) вывели на орбиту около 1000 космических аппаратов серии «Космос», «Целина», «Океан», «Коронас», «Купон» и др.

Предприятие участвовало в создании систем управления для модулей «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа» космического комплекса «Мир», системы автоматической стыковки для функционально-грузового блока «Заря» международной космической станции (МКС).

После создания Национального космического агентства Украины, «Хартрон» был передан в ведение НКАУ.

Современное состояние 
«Хартрон» представляет собой «холдинговую» компанию, предприятия которой расположены в Харькове и Запорожье. Впоследствии из ряда основных подразделений КБЭ был образован «Хартрон-Аркос», к которому в итоге перешла вся основная тематика предприятия.
«Хартрон-Аркос» участвует в украинских, российских и международных космических проектах, создавая новые и модифицируя существующие системы управления ракет-носителей для обеспечения коммерческих пусков (комплексы «Циклон-4», «Днепр», «Рокот», «Стрела»).

 Пожар в корпусе Хартрона
8 января 2014 в пятиэтажном заводском здании, принадлежащем заводу и находящемся в аренде у ООО «Харьковская ювелирная фабрика», произошел пожар. Огонь охватил 4-й и 5-й этажи здания. Пытаясь спастись от огня, люди выпрыгивали из окон с 4 этажа. В больницы города поступили 7 человек, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того в результате пожара погибли 8 человек.

Продукция 

Разработаны системы управления для:

Ракет:
 Энергия
 Циклон
 Циклон-4
 Р-16
 Р-9А
 Р-36
 РТ-20
 Р-36/Днепр
 УР-100Н

Орбитальных модулей:
 Квант-1
 Квант-2
 Кристалл
 Природа
 Спектр

Спутников:
 более чем 150 спутников серии «Космос»

Руководители 
В разные годы руководителями предприятия были Борис Михайлович Коноплёв, Владимир Григорьевич Сергеев, Анатолий Григорьевич Андрющенко, Яков Ейнович Айзенберг, Николай Иванович Вахно.

Главными конструкторами были: Анатолий Иванович Передерий, Борис Михайлович Коноплёв, 
 
Главными инженерами были: Анатолий Иванович Чупринов, Григорий Иванович Лящев,  Оккас Фёдорович Антуфьев, .

См. также 
 Вестрон
 Космонавтика Украины

Примечания

Источники и ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Баллистические ракеты СССР создавались в Харькове // газета «Вечерний Харьков» от 28 января 2009
 Владимир Бухштаб. Ракетный Харьков // Независимая Газета, Военное обозрение от 14 сентября 2007

Конструкторские бюро
Предприятия Харькова
Компании Харькова
Космонавтика Украины
Ракетно-космические компании Украины